Выборгская сторона — многозначный термин из Санкт-Петербурга, названный в честь города Выборга:

 Выборгская сторона — исторический район Санкт-Петербурга.
 «Выборгская сторона» — советский фильм 1938 года.